Betzner ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Betzner (* 1966), deutsche Tennisspielerin
 Anton Betzner (1895–1976), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Michael Betzner-Brandt (* 1972), deutscher Chorleiter, Singanimator, Autor, Pädagoge, Workshopleiter und Stummfilmpianist; Dozent für Chorleitung an der Universität der Künste Berlin

Siehe auch:
 Bätzner